Rusland heeft meer dan 100 zapovedniks, strikte natuurreservaten, die onder de hoogste classificatie van de IUCN vallen (categorie Ia) en onderdeel vormen van de beschermde gebieden. Hieronder staat een lijst met de zapovedniks van Rusland.

Zie ook
 Zapovednik
 Lijst van nationale parken in Rusland
 Lijst van zapovedniks in Oekraïne
 Lijst van zapovedniks in Kirgizië

 
Rusland
Zapovedniks